Pursat bezeichnet:

 Pursat (Provinz), Provinz in Kambodscha
 Pursat (Stadt), Stadt im Kambodscha